Carna — ботнет размером 420 тысяч устройств, созданный анонимным специалистом по компьютерной безопасности с целью сбора статистики по ip-адресам всей сети Интернет. Был активен с июня по октябрь 2012 года, состоял в основном из различных бытовых роутеров. По результатам работы ботнета был создан «Internet Census of 2012» (перепись Интернета 2012), доступная для просмотра и скачивания.

Некоторыми специалистами исследование сети с помощью ботнета считается неэтичным.

Сбор данных 
Сбор данных происходил путём заражения незащищенных устройств, подключенных к Интернету и использующих пароль по умолчанию либо пустой пароль. Программа, которой заражались устройства, была названа Cardea, в честь древнеримской богини Кардеи. Более половины взломанных устройств были расположены в Китае.

В течение нескольких месяцев происходил сбор данных. Каждое устройство опрашивало порядка 10 ip-адресов в секунду, чтобы не создавать избыточной нагрузки.

Результаты сканирования были оформлены в нескольких форматах. Например, была создана gif-анимация, демонстрирующая доступность компьютеров, подключенных к сети Интернет, в зависимости от времени суток. Сканирование велось лишь по адресам IPv4, но не по адресам IPv6.

По мнению создателя ботнета Carna, 2012 год мог быть последним годом, в который удалось создать полную карту Интернета с использованием ipv4 протокола. В последующие годы все большая часть пользователей сети будет переходить на ipv6, более сложный для сканирования.

При заражении на устройство загружался файл README, описывающий проект и задачи, решаемые ботнетом.

Результаты 

Из 4.3 млрд возможных адресов IPv4, ботнет Carna обнаружил использование 1.3 млрд, включая 141 млн за брандмауэрами и 729 млн адресов, имевшие обратную запись DNS (PTR). Оставшиеся 2.3 млрд адресов, вероятно, не использовались.

Для сравнения, в сходной работе 2006 года, выполненной USDHS — LANDER — было обнаружено 187 млн интернет-хостов.

Статистика по доменам 

Среди других видов статистики, с помощью Carna было получено распределение ip-адресов по доменам верхнего уровня (только для адресов, имевших PTR запись в DNS). Результаты за май-октябрь 2012 года. Двадцать самых крупных TLD:

См. также 
 NMap
 ZMap

Примечания

Ссылки 
 Internet Census 2012: Port scanning /0 using insecure embedded devices, Carna Botnet, June — Oktober 2012
 Копия данных на GitHub , BitBucket, SourceForge , archive.org
 Учёные сомневаются, использовать ли данные с ботнета   // Xakep.ru, 16.05.2013
 AusCERT 2013 - Compromised Devices of the Carna Botnet // Parth Shukla ( )
 Michael Mimoso, Internet Census 2012 Data: Millions of Devices Vulnerable by Default  // Threat Post, 2013-09-11
 Сходный проект на базе ботнета Sality - Analysis of an Internet-wide Stealth Scan from a Botnet  // LISA '12

Ботнеты
Компьютерные вирусы и сетевые черви